Hesterberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hesterberg (1876–1947), deutscher Militär
 Knut Hesterberg (1941–2016), deutscher Bildhauer und Möbeldesigner
 Rolf Hesterberg (1927–2013), Schweizer Architekt 
 Trude Hesterberg (1892–1967), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin

Hesterberg ist der Name folgender Orte:
 Hesterberg (Pennigsehl), Ortsteil der Gemeinde Pennigsehl, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Hesterberg (Schleswig), Ortsteil der Stadt Schleswig, Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein